

Нікіткіно — присілок, Кадомський район, Рязанська область
 Нікіткіно — присілок, Ядрінський район, Чувашія